Miika Koivisto (né le  à Vaasa en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Sport Vaasa, c'est avec cette équipe que Koivisto fait ses débuts professionnels en 2011 alors que l'équipe évolue en Mestis. En 2012, il fait ses débuts en Liiga alors qu'il rejoint le Kalevan Pallo. Il continue à évoluer dans cette ligue de façon régulière jusqu'en 2018, seule une partie lors d'un prêt avec le Keuruun Pallo Hockey Team interrompt cette séquence. Durant son court passage avec le Jukurit Mikkeli en 2016-2017, il remporte le trophée Pekka-Rautakallio, remis annuellement au meilleur défenseur de la Liiga. En 2018, il signe avec le HK Dinamo Moscou et prend la direction de la KHL.

Internationale 
Koivisto représente la Finlande au niveau international. Il est sélectionné pour ses premiers Jeux olympiques et son premier championnat du monde en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Sport Vaasa U16|| Jr. C I-divisioona Q || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Sport Vaasa U16|| Jr. C I-divisioona || 12|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Sport Vaasa U18|| Jr. B SM-sarja || 35|| 0|| 9|| 9|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Sport Vaasa U18|| Jr. B I-divisioona || 20|| 1|| 19|| 20|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Sport Vaasa U20|| Jr. A I-divisioona || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Sport Vaasa U20|| Jr. A I-divisioona Q || 14|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Sport Vaasa U20|| Jr. A I-divisioona || 22|| 3|| 3|| 6|| 16|| 8|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| Sport Vaasa U20|| Jr. A SM-liiga || 41|| 2|| 14|| 16|| 44|| 10|| 0|| 8|| 8|| 4
|-
| 2010-2011|| Sport Vaasa U20|| Jr. A SM-liiga || 38|| 5|| 18|| 23|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Sport Vaasa|| Mestis || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| Sport Vaasa|| Mestis || 45|| 6|| 11|| 17|| 12|| 11|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2012-2013|| KalPa|| Liiga || 57|| 6|| 11|| 17|| 32|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012 || KalPa || Trophée européen || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| KalPa|| Liiga || 60|| 2|| 13|| 15|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013 || KalPa || Trophée européen || 8|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| KalPa|| Liiga || 49|| 0|| 18|| 18|| 24|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2014-2015 || KalPa || Ligue des champions || 6|| 1|| 0|| 1|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Lukko|| Liiga || 24|| 1|| 8|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lukko || Ligue des champions || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| KeuPa HT|| Mestis || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Jukurit Mikkeli|| Liiga || 56|| 4|| 33|| 37|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Kärpät Oulu|| Liiga || 55|| 10|| 29|| 39|| 22|| 15|| 3|| 5|| 8|| 6
|-
| 2018-2019|| HK Dinamo Moscou|| KHL ||48||3||15||18||22||6||1||1||2||0 
|-
| 2019-2020|| CP Berne|| NL || 15|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Växjö Lakers HC || SHL || 36|| 3|| 13|| 16|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Växjö Lakers HC ||SHL || 32|| 0|| 12|| 12|| 2|| 14|| 2|| 4|| 6|| 2

Internationales 

| 2016-2017 || align="left"|International || 9 || 0 || 3 || 3 || 6 || || align="left"| 
|-
| 2016-2017 || align="left"|Euro Hockey Tour || 6 || 0 || 3 || 3 || 4 || || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 10 || 0 || 2 || 2 || 2 || || align="left"| 
|-
| 2017-2018 || align="left"|Euro Hockey Tour || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"|Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1|| align="left"|  place
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde ||  8||0||3||3||4 || +9|| align="left"|  place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 2|| 2|| 2|| +3||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 2|| 2|| 2|| +4||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références

Notes

Références 

Naissance à Vaasa
Naissance en juillet 1990
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Keuruun Pallo Hockey Team
Joueur des Växjö Lakers HC
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio